I cento cavalieri –  film del 1965 diretto da Vittorio Cottafavi
I cento cavalieri – libro del 2002 di Valerio Massimo Manfredi